Kastelbach ist ein geographischer Name:

 Kastelbach (Bad Rippoldsau-Schapbach), Wohnplatz der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

 Kastelbach, deutscher Name des Dnešický potok, rechter Zufluss der Radbuza nahe Vstiš, Bezirk Pilsen-Süd, Pilsner Region, Tschechien
 Kastelbach (Neufelser Bach), rechter Zufluss des Neufelser Bachs (zur Saar) vor Staadt, Ortsgemeinde Kastel-Staadt, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Kastelbach (Wiese), linker Zufluss der Wiese vor Geschwend, Stadt Todtnau, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Kastelbach (Wolf), linker Zufluss der Wolf oder Wolfach bei Klösterle, Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Siehe auch
 Castellbach, linker Zufluss der Schwarzach (zum Main) in Münsterschwarzach, Markt Schwarzach am Main, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Chastelbach, rechter Zufluss der Birs bei Chastelmatte, Gemeinde Grellingen, Bezirk Laufen, Kanton Basel-Land
 Kastlbach